Vodoper (vodeni prijatelj, higrofila, lat. Hygrophila), biljni rod vodenih jednogodišnjeg raslinja i trajnica u porodici primogovki. Postoji oko 70–tak vrsta u tropskim krajevima Amerike, Azije i Afrike.

Vrste 

 Hygrophila abyssinica (Hochst. ex Nees) T.Anderson
 Hygrophila acinos (S.Moore) Heine
 Hygrophila africana (T.Anderson) Heine
 Hygrophila albobracteata Vollesen
 Hygrophila anisocalyx Benoist
 Hygrophila anomala (Blatt.) M.R.Almeida
 Hygrophila asteracanthoides Lindau
 Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine
 Hygrophila avana (Benth.) E.Hossain
 Hygrophila balsamica (L.f.) Raf.
 Hygrophila barbata (Nees) T.Anderson
 Hygrophila baronii S.Moore
 Hygrophila bengalensis S.K.Mandal, A.Bhattacharjee & Nayek
 Hygrophila biplicata (Nees) Sreem.
 Hygrophila borellii (Lindau) Heine
 Hygrophila brevituba (Burkill) Heine
 Hygrophila caerulea (Hochst.) T.Anderson
 Hygrophila cataractae S.Moore
 Hygrophila chevalieri Benoist
 Hygrophila ciliata Burkill
 Hygrophila ciliibractea Bremek.
 Hygrophila corymbosa (Blume) Lindau
 Hygrophila costata Nees
 Hygrophila didynama (Lindau) Heine
 Hygrophila difformis (L.f.) Blume
 Hygrophila episcopalis (Benoist) Benoist
 Hygrophila erecta (Burm.f.) Hochr.
 Hygrophila glandulifera Nees
 Hygrophila gossweileri (S.Moore) Heine
 Hygrophila gracillima (Schinz) Burkill
 Hygrophila griffithii (T.Anderson) Sreem.
 Hygrophila heinei Sreem.
 Hygrophila hippuroides Lindau
 Hygrophila hirsuta Nees
 Hygrophila humistrata Rizzini
 Hygrophila incana Nees
 Hygrophila intermedia J.B.Imlay
 Hygrophila laevis (Nees) Lindau
 Hygrophila limnophiloides (S.Moore) Heine
 Hygrophila linearis Burkill
 Hygrophila madurensis (N.P.Balakr. & Subr.) Karthik. & Moorthy
 Hygrophila mediatrix Heine
 Hygrophila megalantha Merr.
 Hygrophila meianthus C.B.Clarke
 Hygrophila micrantha (Nees) T.Anderson
 Hygrophila modesta Benoist
 Hygrophila mutica (C.B.Clarke) Vollesen
 Hygrophila niokoloensis Berhaut
 Hygrophila odora (Nees) T.Anderson
 Hygrophila okavangensis P.G.Mey.
 Hygrophila origanoides (Lindau) Heine
 Hygrophila palmensis Pires de Lima
 Hygrophila paraibana Rizzini
 Hygrophila parishii (T.Anderson) Karthik. & Moorthy
 Hygrophila perrieri Benoist
 Hygrophila petiolata (Decne.) Lindau
 Hygrophila phlomoides Nees
 Hygrophila pinnatifida (Dalzell) Sreem.
 Hygrophila pobeguinii Benoist
 Hygrophila pogonocalyx Hayata
 Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson
 Hygrophila pusilla Blume
 Hygrophila richardsiae Vollesen
 Hygrophila ringens (L.) R.Br. ex Spreng.
 Hygrophila sandwithii Bremek.
 Hygrophila senegalensis (Nees) T.Anderson
 Hygrophila serpyllum (Nees) T.Anderson
 Hygrophila spiciformis Lindau
 Hygrophila stocksii T.Anderson ex C.B.Clarke
 Hygrophila subsessilis C.B.Clarke
 Hygrophila surinamensis Bremek.
 Hygrophila thwaitesii (T.Anderson) Heine
 Hygrophila thymus (Nees) Sunojk. & M.G.Prasad
 Hygrophila triflora (Roxb.) Fosberg & Sachet
 Hygrophila tyttha Leonard
 Hygrophila uliginosa S.Moore
 Hygrophila urquiolae Greuter, R.Rankin & Palmarola
 Hygrophila velata Benoist

Izvori 

Ruellieae